Biruința ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Biruința (Republik Moldau), Stadt in der Republik Moldau
 Biruința (Constanța), Dorf im Kreis Constanța, Rumänien